

Toponyme 
Il existe deux communes françaises nommées Flins  dans le département des Yvelines en région Île-de-France :

 Flins-sur-Seine, 
 Flins-Neuve-Église.

Le constructeur automobile Renault a une usine située à Flins-sur-Seine : Usine Renault de Flins

Mythologie 
 Flins est le dieu de la mort dans la mythologie slave.

Voir aussi 
 Flin
 Phlin

Homonymie de toponyme